La saison 2017-2018 est la trentième saison de l'ECHL. La saison régulière se déroule du  au  et est suivie par les séries éliminatoires de la Coupe Kelly.

Saison régulière

Contexte 
L'aréna des Jackals d'Elmira est vendue mais le nouveau propriétaire ne désirant pas conserver l'équipe, cette dernière cesse ses opérations. De leur côté, les Aces de l'Alaska cessent également leurs activités mais ils annoncent qu'ils déménagent à Portland pour devenir les Mariners du Maine qui font leurs débuts lors de la saison 2018-2019. Deux nouvelles franchises intègrent la ligue : les IceMen de Jacksonville et les Railers de Worcester. Enfin, les Mavericks du Missouri changent de nom et deviennent les Mavericks de Kansas City.

Ces changements de franchises provoquent une réorganisation au sein de l'ECHL : les Cyclones de Cincinnati retournent dans la division Centrale de l'association de l'Ouest après une saison dans celle de l'Est. Les Railers de Worcester sont intégrés dans la division Nord en remplacement des Jackals d'Elmira et les Icemen de Jacksonville prennent place dans la division Sud. Dans l'association de l'Ouest, les Mavericks de Kansas City passent de division Montagne à la division Centrale quand les Oilers de Tulsa et le Thunder de Wichita font le chemin inverse.

Classements

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Séries éliminatoires

Références 

Saison de l'ECHL
ECHL